Reza Pahlaví puede referirse a:

 Reza Shah (1878-1944), primer sha de la dinastía Pahlaví, en Irán.
 Mohammad Reza Pahlaví (1919-1980), hijo del anterior, segundo sha de la dinastía Pahlaví.
 Reza Pahlaví (II) (1960-), hijo mayor del anterior y nieto del primero, príncipe heredero de la dinastía Pahlaví (en el exilio).